Kontráš má tyto významy: 
 kontráš (muzikant) – doprovodný post v cimbálové kapele
 pracovník kontrarozvědky